Villatoro steht für:

 Villatoro, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Ávila

Villatoro ist der Familienname folgender Personen:

 Antón Villatoro (* 1970), guatemaltekischer Radrennfahrer
 Julia Emma Villatoro Tario (* 1972), el-salvadorianische Diplomatin